Dragonara, borgo medievale abbandonato nella valle del Fortore, nel comune di Torremaggiore in provincia di Foggia
 Diocesi di Dragonara, sede vescovile (secoli XI-XVI)
Dragonara, località (non frazione) di Potenza
Dragonara, frazione di San Giovanni Teatino
 Castello della Dragonara, edificio storico di Camogli